Culicinomyces är ett släkte av svampar. Culicinomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Culicinomyces